Mecze ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 wyłoniły dwie pary półfinałowe. Mecze odbyły się 9 i 10 grudnia.

Mecze

Chorwacja – Brazylia 

Zawodnik meczu:
 Dominik Livaković

Holandia – Argentyna 

Zawodnik meczu:
 Lionel Messi

Maroko – Portugalia 

Zawodnik meczu:
 Yassine Bounou

Anglia – Francja 

Zawodnik meczu:
 Olivier Giroud

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022